

Patronyme

De Smedt 

 Charles De Smedt (1833-1911), jésuite belge, historien et hagiographe ;   
 Edgard De Smedt (1880-1951), un joueur de football belge ;
 Eline De Smedt (1998-), gymnaste acrobatique belge ;   
 Émile-Joseph De Smedt (1909-1995), évêque belge ;
 Julien De Smedt (1975- ), architecte belgo-danois ;  
 Liliane De Smedt (1926-2009), chanteuse belge ;
 Marc de Smedt (1946-), éditeur, écrivain et journaliste français ;
 Raphaël De Smedt (1941-2013), érudit belge, conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique ;
 René De Smedt, (1888-1962), homme politique catholique belge ;  
 Werner De Smedt (1970- ), acteur de cinéma belge.

Desmedt 

 Claude Desmedt (1939-2012), homme politique belge ;
 Daniel Desmedt (1957-), psychiatre et photographe belge ;
 Émile Desmedt (1956- ), céramiste et sculpteur belge ;  
 Franck Desmedt (?-), homme de théâtre français ;  
 Frédéric Desmedt (1971-), athlète belge spécialisé dans le demi-fond et le cross-country :
 Dirk Desmedt (1920-1998), journaliste, dramaturge et critique théâtral belge ;
 Ronny Desmedt (1946-), entraîneur belge de football.

Autres 
De Smedt peut aussi faire référence :
 à la brasserie De Smedt, ancien nom de la brasserie Affligem
 au stade Edgard De Smedt, qui fut un stade de football dont le club résident était le Cercle Sportif Brugeois (de nos jours: Cercle Brugge K. SV).

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand